«Нахалёнок» — телевизионный художественный фильм режиссёра Евгения Карелова, снятый и поставленный по мотивам «Донских рассказов» Михаила Шолохова на киностудии «Мосфильм» (Творческое объединение телевизионных фильмов) в 1961 году.

Сюжет 
После долгих четырёх лет войны в родную станицу возвращается бывший пастух Фома Коршунов. Его прочат в председатели Совета, что вызывает беспокойство у зажиточных казаков. Через соседей ему предлагают деньги на покупку небольшого хутора, но Фоме ясно, что таким образом от него хотят избавиться враги новой власти.

Сын Коршунова — Мишутка, по прозвищу «Нахалёнок», во всём хочет быть похожим на своего отца. Когда в станицу вошли красноармейцы, он со слезами на глазах просил командира отряда взять его с собой.

С помощью сельских активистов и в первую очередь Фомы, прибывшие солдаты отобрали излишки зерна, доставая мешки из тайников и скрытых мест. В отместку кулаки позвали бандитов, организовавших ночной налёт. В числе убитых был и отец Мишки.

Мальчик сел на коня, приведённого дедом и поскакал звать на помощь расположившихся невдалеке красноармейцев. Едва уйдя от бандитского преследования, Мишка на рассвете добрался до своих.

В ролях 
 Владимир Семёнов — Мишка Коршунов («Нахалёнок»)
 Даниил Нетребин — Фома Акимович Коршунов, отец Миши
 Вера Бурлакова — Мария Коршунова, мать Миши
 Даниил Ильченко — Аким Игнатьевич Коршунов, дед Миши
 Пётр Савин — совслужащий, чужак для станишников
 Владимир Гусев — комбат
 Виктор Колпаков — Влас
 Владимир Пицек — поп
 Эмма Цесарская — попадья
 Игорь Савельев — Витька, поповский сын

Съёмочная группа 
 Сценарий — Арнольд Витоль
 Постановка — Евгений Карелов
 Оператор — Герман Шатров
 Композитор — Василий Дехтерёв
 Текст песен — Сергей Гребенников, Николай Добронравов

Места съёмок 
 Фильм был снят в селе Дмитровское Московской области, в кадре хорошо видна церковь Димитрия Солунского в центре села.

Ссылки 

Телефильмы СССР 1961 года
Телефильмы студии «Мосфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телефильмы на русском языке
Телефильмы СССР, выпущенные в кинопрокат
Чёрно-белые телефильмы СССР
Экранизации произведений Михаила Шолохова
Фильмы о казаках